Friedensweg steht für:
 Friedensweg (Dolomiten)  
 Friedensweg Alfter-Roisdorf
 Friedensweg (Rhön)
 Friedensweg im Naturpark Raab-Őrség-Goričko
 Friedenswege (Le vie della pace), ein Wegesystem zwischen Ortler und Isonzo